Phasaël I, de broer van Herodes de Grote
Phasaël II, diens zoon, de vader van Herodes Agrippa I
Phasaël (toren), een door Herodes de Grote gebouwde toren in Jeruzalem